NGC 1634 (другие обозначения — MCG 1-12-15, ZWG 419.22, ARAK 109, KCPG 101B, PGC 15775) — линзовидная или эллиптическая галактика в созвездии Телец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика составляет пару со спиральной галактикой NGC 1633, находящейся на расстоянии 39 угловых секунд, вместе с ней входит в состав скопления галактик Abell 539 .

Примечания 

1634
Телец (созвездие)
Эллиптические галактики